Maple Grove Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Maple Grove Cemetery (Michigan), ID-Nr. 85001237
 Maple Grove Cemetery (New York), ID-Nr. 04000874